Papa Evaristo
Evaristo Beccalossi
Evaristo Comolatti
Evaristo Costa

Desambiguações de antropônimos